Hilble ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hilble (1878–1960), Leiter und Präsident des bayerischen Landesvermessungsamtes
 Friedrich Hilble (1881–1937), Münchener Verwaltungsbeamter und berufsmäßiger Stadtrat